Алла Василівна Квач ( 15 лютого 1966, м. Заліщики, Україна) — український лікар-стоматолог, управлінець, громадсько-політичний діяч.

Життєпис 
Алла Квач народилася 15 лютого 1966 року в місті Заліщики Тернопільської области України.

Закінчила стоматологічний факультет Львівського державного медичного інституту (1988, нині медичний університет).

Працювала лікаркою-стоматологом у лікарській амбулаторії села Торське; у стоматологічному відділенні Заліщицької центральної районної лікарні; приватним стоматологинею (1999—2015), головою міста Заліщиків (2015—2020).

Громадська діяльність 
Від 25 жовтня 2015 до 2020 р. — голова міста Заліщиків. Перебуваючи на цій посаді:
 організувала в Заліщиках показ фільму «Добровольці Божої чоти»,
 ініціювала презентацію книги Андрія Юркевича «Моя революція»,
 разом з активістами міста посадили діброву в пам’ять про сина Ореста Квача та всіх, хто загинув за волю і незалежність України,
 кілька разів організовувала акції з прибирання берегів Дністра та вивозу сміття,
 працює над створенням неурядового громадського об’єднання родичів загиблих воїнів «Пам’ять»,
 організувала показ фільму за мотивами роману Андрія Кокотюхи «Червоний»,
 організувала перший у Тернопільській області форум для жінок-лідерок в органах місцевого самоврядування.

У 2015 р. виступила у програмі «Шустер LIVE», де від усіх матерів висловилася про те, що гинуть діти. Цей виступ неймовірно вразив публіку.

Учасниця другого сезону національного телепроєкту «Нові лідери».

У 2019 р. балотувалася до парламенту від партії «Голос», але не пройшла.

Родина 
Чоловік — Арсен Дмитрович Квач. Виховують п’ятьох дітей — Захара, Ореста (1991—2015), Северина, Анастасію, Аріану.

Нагороди 
 звання «Мати-героїня» (7 травня 2021) — за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку.

Примітки

Посилання 

 Алла Квач // my.рейтинги
 Алла Василівна Квач  // Заліщицька міська рада.
 Мер Заліщиків Алла Квач: «Я не дозволю знищити те, за що загинула моя дитина»  // Цензор.нет. — 2018. — 19 січня.
 Колишній мер Заліщиків, яка втратила сина на Сході, отримала почесне звання «Мати-героїня» // Тернополяни. — 2021. — 28 жовтня.
 З. Герасимів. Алла Квач: «Я стала мером Заліщиків, щоби продовжити справу сина» // Номер один. — 2016. — № 4 (27 січ.). — С. 8. — (Персона).
 І. Мадзій. Сильна жінка красивого міста  // Вільне життя плюс. — 2018. — № 10/11 (7 лют.). — С. 4. — (Місцеве самоврядування).
 Ю. Томчишин. Алла Квач: «Я сьогодні роблю все для того, аби в Україні щось змінилося» // Наш день. — 2018. — № 9 (7—13 берез.). — С. 1, 3.
 О. Фірман. Алла Квач: «Я роблю те, що хотів зробити мій син» // Вільне життя плюс. — 2019. — № 41 (29 трав.). — С. 3.

Уродженці Заліщиків
Українські лікарки
Українські громадські діячі
Українські жінки-політики
Очільники Заліщиків